Тимофее́в Игорь Алекса́ндрович (р. 19.05.1940, Чебоксары) — советский и российский электротехник, металлург, доктор технических наук, профессор кафедры машиноведения Технолого-экономического факультета Чувашского государственного педагогического университета.

Биография 

 В 1960 году окончил Чебоксарский электромеханический техникум,
 В 1968 году — Кировский государственный университет,
 В 1978 году — аспирантуру Калининского государственного университета,
 В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование режимов прессования и спекания материалов для магнитопроводов с целью повышения эксплуатационных свойств».
 В 2008 году — докторантуру Московского энергетического института.
 1961–1976 — старший инженер-исследователь в Чувашском электротехническом НИИ (с 1969 ВНИИР) релестроения.
 1976–1983 — старший научный сотрудник, декан факультета довузовской подготовки Калининского государственного университета.

С 1983 в ЧГПИ (с 1998 университет): стар. преподаватель, доцент, декан факультета дополнительных педагогических профессий, профессор (2011).

В 2009 защитил докторскую диссертацию на тему «Разработка технологий изготовления порошковых магнитных материалов для электротехнических изделий».

С 1965 г. исследовал возможность замены контактов серебра Ср 99,99 на контакты, выполненные из наиболее распространенных в природе металлов, результатом работ стало внедрение металлокерамических контактов СН-30, СН-40, СОК-15, СОК-15М взамен контактов из серебра на магнитных пускателях ПМЕ-211 на Рижском машиностроительном, затем на Тырныаузском электроаппаратном и Смоленском гидравлическом заводах, что позволило сэкономить значительное количество драгоценного металла.

По заказу Министерства электротехнической промышленности впервые разработал отечественные пассажирские и грузовые лифты для высотных гражданских зданий и промышленных объектов страны.
Принимал участие в создании и испытании ряда электрических аппаратов: МК-1, РП-40, РПУ-0, РПУ-1, РПУ-4, ДПЭ-1014.2.

В 1998-2005 годах руководил работами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 1998 г. "О федеральной целевой программы "Энергосбережение России на 1998-2005 годы". В настоящее время продолжает проектирование изделий на основе экономии электрической энергии и снижения потерь в электротехнических системах.

Внёс большой вклад в развитие теории и практики порошковой металлургии.

Публикации
Автор более 160 научных работ, 2 монографии, 19 изобретений.

Награды 
 Благодарность Министерства образования России за успехи в труде, учебной и воспитательной работе (1999).
 Заслуженный работник образования Чувашской Республики (2001)

Примечания 

Преподаватели Тверского государственного университета
Преподаватели Чувашского государственного педагогического университета
Преподаватели университетов России
Доктора технических наук
Изобретатели и рационализаторы
Металлурги России
Электротехники России
Заслуженные работники образования Чувашской Республики